Train de l'Ardèche est le nouveau nom donné à la ligne touristique Tournon-Lamastre dont l'origine a été limitée à la nouvelle gare de La Cellière nommée Tournon - Saint Jean. L'exploitant est la Société en Nom Commun du chemin de fer du Vivarais (SNCFV).

Caractéristiques 
Le Train de l'Ardèche propose deux activités :

Train à vapeur 
 Le Train des Gorges : entre Tournon - Saint Jean et Colombier-le-Vieux
 Le Mastrou : entre Tournon - Saint Jean et Lamastre (tous les mardis, jeudis et dimanches)

Vélorail 
 Parcours des Étroits : entre Boucieu-le-Roi et Troye
 Parcours des Viaducs : entre Monteil et Boucieu-le-Roi

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Chemin de fer du Vivarais
 Liste des chemins de fer touristiques de France

Lien externe 
 Site trainardeche.fr : Train de l'Ardèche

Chemin de fer touristique en France
Ligne à voie métrique en France